Dit is de wereldranglijst voor mannen van mei 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 mei 2017.

Mannen 05